De Ronde van Castilië en León 2009 werd gehouden van 23 maart tot en met 27 maart in Spanje.

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

Eindklassementen

Algemeen klassement

Meerdaagse wielerwedstrijd in 2009
2009
UCI Europe Tour 2009